Джуна Барнс (, 12 июня 1892, Сторм-Кинг-Маунтин, штат Нью-Йорк — 18 июня 1982, Нью-Йорк) — американская писательница-модернистка, художница, журналистка, одна из ключевых фигур космополитического Парижа 1920—1930-х годов.

Биография 
Её бабушка по материнской линии была писательницей, журналисткой, активисткой движения за права женщин, отец — неудачливым композитором и живописцем. Выросла в многодетной семье, постоянно ухаживала за младшими братьями и сёстрами, получила домашнее образование. В 16 лет была изнасилована, что нашло выражение в её позднейшей прозе.

В 1912 вместе с матерью переехала в Нью-Йорк. Работала журналисткой в модных журналах (Vanity Fair, The New Yorker). Среди её друзей были Пегги Гуггенхайм, Джеймс Джойс, Эзра Паунд, Натали Барни, Гертруда Стайн, Беренис Эббот, Сильвия Бич, Э. Э. Каммингс, Э.Монтале. В 1927—1931 была в любовной связи со скульптором Тельмой Вуд. Предисловие к её лесбийскому роману Ночной лес (1936) написал Т. С. Элиот, который его и редактировал. После долгого перерыва, вызванного безысходной депрессией, опубликовала пронизанную автобиографическими мотивами драму в стихах Антифон (1958).

В 1961 году Джуна Барнс была избрана членом Американской академии искусств и литературы, а в 1981 году — награждена стипендией Национального фонда искусств.

Барнс была последним живым участником первого поколения англоязычных модернистов. Писательница умерла в своем доме в Нью-Йорке 18 июня 1982 года, через шесть дней после своего 90-летия.

Избранные произведения 
 The Book of Repulsive Women (1915)
 Ladies Almanack (1928)
 Nightwood (1936)
 The Antiphon (1958)

Воздействие 
Повлияла на творчество Карен Бликсен, Трумана Капоте, Анаис Нин и др. Валлийский поэт и публицист Дилан Томас называл роман «Ночной лес» «одной из трех великих прозаических книг, когда-либо написанных женщиной», а Уильям Берроуз — «одной из великих книг двадцатого века».

Примечания

Литература 
 Kannenstine L.F. The art of Djuna Barnes: duality and damnation. New York: New York UP, 1977
 Field A. Djuna, the life and times of Djuna Barnes. New York: Putnam, 1983
 Stromberg K. Djuna Barnes: Leben und Werk einer Extravaganten. Berlin: Wagenbach, 1989
 Herring P.F. Djuna: the life and work of Djuna Barnes. New York: Viking, 1995
 Grobbel M. Enacting past and present: the memory theaters of Djuna Barnes, Ingeborg Bachmann, and Marguerite Duras. Lanham: Lexington Books, 2004.
 Goody A. Modernist articulations: a cultural study of Djuna Barnes, Mina Loy and Gertrude Stein. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2007
 Warren D. Djuna Barnes' consuming fictions. Aldershot; Burlington: Ashgate, 2008

Ссылки 
 (англ.) 
  Из интервью с Джуной Барнс, с её рисунками
 Джуна Барнс и Минна Лой
 Карл ван Вехтен. Портрет Джуны Барнс, 1933
 
 

Писатели-модернисты